Григорий Андреевич Лишин (, Санкт-Петербург — , там же) — выпускник Училища правоведения, популярный композитор и аккомпаниатор XIX века, один из первых мелодекламаторов в России. Переводчик и автор многочисленных оперных либретто. Поэт и музыкальный критик.

Биография 
Родился 23 апреля (по старому стилю) 1854 года в семье генерал-майора А. Ф. Лишина и Констанции Ивановны (Константиновой), внебрачной дочери наместника Царства Польского великого князя Константина Павловича. Восприёмником при его крещении 7 мая 1854 г. был император Николай I.

Получил домашнее образование. В 1867 году поступил в Училище правоведения. Параллельно продолжал музыкальные занятия, начало которым положила его мать, ученица Ф. Шопена. Уроки игры на фортепьяно, теории музыки и композиции ему давали известные музыканты-педагоги А. Гензельт, К. П. Галлер, Н. Ф. Соловьёв.

Уже в 13-летнем возрасте Лишин выступал как аккомпаниатор на концертах известных вокалистов -
К. Нантье-Дидье () и Э. Тамберлика ().

В 1875 году Г. А. Лишин окончил Училище правоведения в чине коллежского секретаря и получил назначение в харьковский Окружной суд. В Харькове, отказавшись от карьеры юриста, начал работать вторым капельмейстером в местном оперном театре. С октября 1875 года по февраль 1876 — дирижировал операми русских («Жизнь за царя» М. И. Глинки, «Русалка» А. С. Даргомыжского) и зарубежных («Волшебный стрелок» К. Вебера, «Фауст» Ш. Гуно, «Гугеноты» Д. Мейербера) композиторов.

В качестве антрепренёра Лишин организовал гастроли передвижной оперной труппы по провинциальным городам России, одновременно являясь в ней и дирижёром, и аккомпаниатором.

В 1878 году вернулся в Петербург и был вынужден устроиться на службу цензором книг на иностранных языках в Главное управление по делам печати.

В 1880 году вышел в отставку, чтобы посвятить себя творческой деятельности.

Известен, как автор опер «Граф Нулин», «Испанский дворянин» («Дон Сезар де Базан»), «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» и нескольких фортепианных пьес. Аранжировал оперу «Фра-Дьяволо» французского композитора Д.Обера для московского Малого театра.

Автор музыки на стихи русских поэтов — «Она хохотала…» (А. Н. Майкова), «Дождя отшумевшего капли…», «Колодники» (А. К. Толстого) и других. Г. А. Лишину принадлежат стихи и музыкальный вариант популярного романса «О, если б мог выразить в звуке…». Произведения композитора включали в программы своих концертов знаменитые исполнители Б. Б. Корсов, И. В. Тартаков, Ф. И. Шаляпин и другие. Переводил и писал собственные оперные либретто. Публиковался под псевдонимом «Нивлянский». Итогом поэтического творчества Г. А. Лишина стали свыше 200 опубликованных стихотворений. Среди них и стихотворение «Памятнику Глинки», прочитанное автором 20 мая 1885 г. при открытии памятника композитору в Смоленске.

Драматический актер В. Н. Давыдов писал в мемуарах про Лишина: «Аккомпаниатором он был просто гениальным! Он улавливал и предугадывал каждое намерение артиста, помогал ему, учитывая все недостатки голоса, фразировки, умел выручить в неожиданной беде!». Благодаря таланту исполнителя-аккомпаниатора Г. А. Лишин стал инициатором нового жанра сценического искусства — мелодекламации, соединившей в одном исполнителе автора, декламатора и аккомпаниатора. По мнению музыкальных критиков, он внёс в исполнительство «определенность и торжество поэтических и музыкальных идей».

В последние годы жизни Г. А. Лишин писал и публиковал фельетоны и критические статьи о музыке и театре в различных периодических изданиях — «Петербургской газете», «Гражданине» и других.

Умер в возрасте 34 лет в Петербурге 15 июня 1888 года. Похоронен в некрополе мастеров искусств
Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. Издатель «Гражданина», князь В. П. Мещерский, отмечая в посмертной статье бесспорный музыкальный талант Г. А. Лишина, писал: «тем ценнее был его талант, что он один из немногих, и даже, кажется, единственный был музыкальный талант, который не принадлежал ни к какому музыкальному лагерю и любил музыку всею своею поэтическою душою… и не заботился никогда о том, чтобы музыка дала ему карьеру».

П. И. Чайковский о Лишине 
Имя автора популярных музыкальных произведений было широко известно в России и не только любителям музыки. А. И Куприн поставил его в ряд с именем П. И. Чайковского — героиня его цикла очерков «Киевские типы» — «Будущая Патти» по просьбам «поёт что-нибудь из Чайковского или Лишина».

Впервые музыканты познакомились в 1871 г. в Петербурге на домашнем музыкальном вечере у директора консерватории М. П. Азанчевского, на котором Г. А. Лишин аккомпанировал на рояле известному скрипачу Л. С. Ауэру. В 1876 г. Лишин обратился к Чайковскому, чтобы узнать мнение о своих произведениях. 17 марта 1876 г. П. И. Чайковский написал брату, что вокруг него много людей, которые «хотят меня немножко эксплуатировать, в том числе, например, Лишин (Григорий Лишин, композитор)».

Уже 29 апреля 1876 г. он в своём письме брату Модесту даёт уничижительную оценку молодому композитору: «Здесь в Москве проживает теперь временно известный тебе Лишин. Недавно он играл мне свою оперу „Граф Нулин“. Боже! Какая это мерзость. И если б ты знал, как вообще этот господин мне противен с своей дилетантскою самоуверенностью, дешёвым остроумием и бесцеремонностью обращения».

На протяжении последующих лет мнение Чайковского о способностях и личности Лишина несколько раз менялось.

В 1878 г., отвечая на просьбу певца Б. Б. Корсова о создании вставной арии Вязьминского в опере «Опричник», предлагал привлечь к сочинению музыки для неё именно Лишина: «Я уверен, что он, так хорошо зная Вас, сумеет сделать именно то, что Вам нужно. Я даю Вам разрешение напечатать на афишах, что автором вставной арии является Лишин, если таково будет его желание… Если Лишин захочет сделать мне удовольствие и зайти ко мне, я буду очень рад».

В 1881 г. П. И. Чайковский рекомендовал издателю П. И. Юргенсону поручить Лишину написать либретто задуманной оперы по повести Д. В. Аверкиева «Ванька-ключник», добавив, что «он сделает это очень скоро».

В 1885 г., отказавшись от личного участия в юбилейных торжествах по случаю 50-летия Училища правоведения, Чайковский отметил: «Как я рад, что не поехал на юбилей! Уж одно то, что Лишин там блистал и выдавался, было бы мне равносильно пощёчине!». Композитор сетовал в письме управляющему Петербургской конторой Императорских театров В. П. Погожеву, что в свои гастрольные поездки, «не имея близких друзей среди рецензентов и редакторов, я ездил втихомолочку и, в то время как петербургские газеты с шумом трубили о каждом романсе г. Лишина, спетом в Стерлитамаке или Богодухове, обо мне писали очень мало».

27 июня 1888 г. Чайковский написал В. Э. Ф. Направнику по поводу ранней смерти композитора: «Читал ли ты, что бедный Лишин умер? По моему мнению, он был совершенно бездарен, и музыкальная его деятельность была мне очень несимпатична, но, Боже мой, до чего мне бывает жаль, когда умирает молодой человек? Кто знает, поживи ещё немножко, и бедный Лишин изменился бы к лучшему».

Примечания

Ссылки 
 Г. А. Лишин. Поэзия — С.-Петербург: Тип-я «Самокат», 1903, второе издание

 Золотницкая Л. М. Григорий Андреевич Лишин: композитор, поэт, переводчик — Санкт-Петербург : Союз художников, 2007. — 101 с. ISBN 978-5-8128-0073-4

 Чайковский М. Жизнь Петра Ильича Чайковского. (По документам, хранившимся в архиве в Клину). В 3 тт. — М.: Алгоритм, 1997 ISBN 5-88878-007-3

Выпускники Императорского училища правоведения
Композиторы по алфавиту
Композиторы Российской империи
Оперные композиторы
Переводчики либретто
Поэты России
Поэты по алфавиту
Поэты России XIX века
Музыкальные критики Российской империи
Персоналии по алфавиту
Похороненные в Александро-Невской лавре
Похороненные на Тихвинском кладбище